Amerbach heißen folgende geographische Objekte:

 Amerbach (Wemding),  Ortsteil der Stadt Wemding im bayerisch-schwäbischen Landkreis Donau-Ries
 Amerbach (Fluss), Verlauf der Felbertauernstraße (Amerbachtal, Amertal) bei Mittersill, Land Salzburg

Amerbach ist der Name folgender Personen:

 eine Basler Drucker- und Juristenfamilie, siehe Amerbach (Familie)

 Basilius Amerbach (1533–1591), Jurist und Kunstsammler
 Bonifacius Amerbach (1495–1562), Jurist und Universitätsprofessor
 Johann Amerbach (* um 1440; † 1513), Drucker und Verleger 
 Veit Amerbach (auch Amerpach, Trolman; * um 1503 in Wemding, † 1557), Gelehrter und Humanist

Siehe auch:
 Ammerbach
 Amerbachkorrespondenz